Ла Марсеља има више значења:

 Ла Марсеља (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марсеља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику